Лидия Александровна Улуханова (фамилия по первому мужу — Викше́мская), , Волынь, Российская империя — , , УССР) — украинская советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), музыкальный педагог, профессор. Одна из ведущих солисток Львовского театра оперы и балета 1930—1940 г.

Жена А. И. Улуханова, оперного певца и режиссёра.

Биография 
Вокальное образование получила в 1896—1900 г. в Киевской частной школе Николая Тутковского (класс профессора О. Сантагано-Горчаковой), Киевской музыкально-драматической школе им. Лысенко (класс А. Ф. Мишуги). Совершенствовала вокальное мастерство в Милане у профессоров Аркеля и Ванцо (1902, 1912).

Выступала под сценическим именем Викшемская на сценах оперных театрах в Саратове (1904, 1907, 1908), Тифлисе (1904—1905, 1908—1911), Нижнем Новгороде (1905), Харькове (1905—1907), Казани (1907), Киеве (1911—1912), Петербурге (1913, Народный дом; 1916—1917).

Исполнительница главных партий в классических и национальных операх. Обладала сильным, звучным голосом широкого диапазона, ясной дикцией, ярким сценическим темпераментом.

Педагогическую деятельность Л. Улуханова начала в 1927 году в Киевской консерватории. В 1928 г. переехала вместе с мужем, известным режиссёром Александром Улуханов, во Львов, где продолжила преподавательскую работу во Львовском музыкальном институте, а с 1931 года одновременно — в консерватории К. Шимановского.

Среди учеников Л. Улухановой этого периода — О. Лепкова-Антонович, Р. Гуминилович, Я. Вайсер (Вассари), А. Полищук, М. Скала-Старицкий, О. Николишин, В. Гренчишин, В. Шухевич, И. Задорожный , М. Попиль. В 1939 году Л. Улуханова начала педагогическую работу в Львовской государственной консерватории (с 1944 г.— Львовская консерватория им. Лысенко). В том же году ей было присвоено звание доцента.

С 1939 до 1941 года работала консультантом по совершенствованию вокального мастерства солистов во Львовском оперном театре. Давала частные уроки пения.

В послевоенное время Л. Улуханова продолжила преподавательскую работу в стенах консерватории (1945—1954). В 1947 году ей было присвоено звание профессора пения.

Среди её учеников этого периода — В.Шумна, Е.Коляда, В.Розумна, К.Шелюжко, Т.Синьковська, Р.Голдина, Л.Жилкина, А. Врабель.

Л. Улуханова — автор методических разработок: «Практические советы молодому преподавателю пения», «Значение резонаторов в процессе сольного пения». Перевела на русский язык «Тетрадь» певца А. Ф. Мишуги (хранится в архиве библиотеки Львовской консерватории).

Супруги Улухановы было в дружеских отношениях с легендарным певцом Фёдором Шаляпиным, с которым Лидия Александровна спела много оперных партий.

Избранные партии 
 Первая исполнительница партии: Поппея в Нижнем Новгороде («Нерон» А. Рубинштейна), Заза в Саратове (оперы Р. Леонкавалло «Заза»)
 Наташа («Русалка» А. Даргомижского)
 Маша («Дубровский» Э. Ф. Направника)
 Лиза («Пиковая дама» П. И. Чайковского)

Ссылки 
 Лідія Улуханова

Родившиеся на Волыни
Певцы и певицы XX века
Сопрано
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы Украины
Музыкальные педагоги XX века
Музыкальные педагоги СССР
Музыкальные педагоги Украины
Преподаватели Львовской консерватории
Персоналии:Львовский оперный театр